Вулиця Івана Пулюя (Борщів)
 Вулиця Івана Пулюя (Бровари)
 Вулиця Івана Пулюя (Буськ)
 Вулиця Івана Пулюя (Вінниця)
 Вулиця Івана Пулюя (Дніпро)
 Вулиця Івана Пулюя (Гусятин)
 Вулиця Івана Пулюя (Дрогобич)
 Вулиця Івана Пулюя (Івано-Франківськ)
 Вулиця Івана Пулюя (Київ)
 Вулиця Івана Пулюя (Львів)
 Вулиця Івана Пулюя (Олешки)
 Вулиця Івана Пулюя (Тернопіль)

Див. також 
 Провулок Івана Пулюя